Vahidi ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmad Vahidi, iranischer General und Verteidigungsminister
 Iraj Vahidi (* 1927), iranischer Politiker, Präsident der OPEC